Hardanger (regio), regio in Noorwegen
 Hardanger (toeristenweg), weg in Noorwegen
 Hardangerfjord, fjord in Noorwegen
 Hardanger (Bax), compositie van Arnold Bax
 Hardanger (borduren), Noorse borduurtechniek